

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Czarny Potok – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Czarny Potok – część wsi Więciórka w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Tokarnia
 Czarny Potok – część wsi Słona w woj. małopolskim, w pow. tarnowski, w gminie Zakliczyn

Cieki wodne w Polsce 
 Czarny Potok – dopływ Białej Lądeckiej
 Czarny Potok – dopływ Bielskiego Potoku na Słowacji
 Czarny Potok – dopływ Dunajca (uchodzący do Jeziora Czchowskiego)
 Czarny Potok – dopływ Dzikiej Orlicy
 Czarny Potok – dopływ Foluszowego Potoku w Zakopanem
 Czarny Potok – dopływ Hawraniego Potoku w słowackich Tatrach Bielskich
 Czarny Potok – dopływ Jaworowego Potoku w słowackich Tatrach Wysokich
 Czarny Potok – dopływ Jasiołki
 Czarny Potok – dopływ Kryniczanki
 Czarny Potok – dopływ Kwisy
 Czarny Potok – dopływ Łabuńki
 Czarny Potok – dopływ Macelowego Potoku
 Czarny Potok – dopływ Skotnickiego Potoku
 Czarny Potok – dopływ Suchej Wody Gąsienicowej w polskich Tatrach
 Czarny Potok – dopływ Zubrzycy

Inne 
 Czarny potok – powieść Leopolda Buczkowskiego

 Zobacz też
 Potok Czarny, Czarny, Czarna
 Bystry Potok